Wahid  (en ) est un nom propre d'origine arabe, signifiant « l'unique ».

Patronyme 

 Abdurrahman Wahid (1940-2009), religieux musulman et homme d'État indonésien.
 Habib Wahid (1979-), compositeur, musicien et chanteur bangladais.
 Jonathan Wahid, chef pâtissier français.
 Sylvestre Wahid (1975-), cuisinier français, frère de Jonathan Wahid.
 Yenny Wahid (1974-), femme politique indonésienne.

Prénom

Autre 
 Wāḥid, cycle du calendrier badīʿ.

Homonymie de patronyme